Ригоберто Мануэль Ривас Виндель (; ) — гондурасский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Родился в городе Балфате, Рибас ещё в детском возрасте переехал в Италию, где он серьёзно стал заниматься футболом. Первой его командой была «Прато». В 18 лет талантливый игрок попал в юношескую команду «Интернационале», с которой он побеждал в первенстве Примаверы. Вскоре Рибас заключил контракт с главной командой. Но за все время нахождения в «нерадзурри» гондурасец лишь однажды попадал в заявку команды на матч — это случилось 28 мая 2017 года в поединке против «Удинезе». Не получая практики в основе, «Интер» сдает хавбека в аренду в другие коллективы. Так Ривас успел поиграть в Серии B за «Брешию», а также за «Тернану».

С сентябре 2019 года полузащитник выступает на правах аренды в «Реджине».

Карьера в сборной 
В 2017 году претендовал был в предварительном списке в национальной команды на участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ в США, однако в основную заявку он не попал. За сборную Гондураса Ригоберто Ривас дебютировал только через два года — 5 мая 2019 года в товарищеском матче против Парагвая, который завершился со счетом 1:1. Параллельно хавбек вызывается в расположение молодёжной команды «катрачос».

Примечания 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Прато»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Реджина»